

Presentación previa 
El eslovaco Lukáš Lacko fue el campeón defensor, pero no pudo defender su título tras caer derrotado en cuartos de final ante el germano Jan-Lennard Struff.

El cabeza de serie N.º1 Jarkko Nieminen fue el nuevo campeón del torneo tras derrotar al lituano Ričardas Berankis en la final.

Cabezas de serie 

  'Jarkko Nieminen (Campeón)
  Łukasz Kubot (Primera ronda)
  Lukáš Lacko (Cuartos de final)
  Yevgueni Donskoi (Primera ronda)

<ol start="5">
  Jan-Lennard Struff ''(Semifinales)
  Andrey Golubev ''(Primera ronda)
  Andreas Haider-Maurer ''(Segunda ronda)
  Dustin Brown (Primera ronda)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Helsinki 2013